Авл Платорий Непот:

 Авл Платорий Непот Апоний Италик Маниллиан — управляющий Фракии, консул-суффект 119 г.
 Авл Платорий Непот Кальпурниан Марцелл — консул-суффект 160 г.